Pablo Santos (1987-2006) – attore messicano
 Pablo Santos (1984) – tennista spagnolo
 Pablo Santos (1992) – calciatore brasiliano